Funny Face puede ser:

 Funny Face, película estadounidense de 1957.
 Funny Face (canción), tema perteneciente a la banda sonora de la película The Million Dollar Hotel.